Алли:
Имя
 Алли, Деле (род. 1996) — английский футболист нигерийского происхождения, полузащитник.
 Алли, Хаджи (род. 1968) — танзанийский боксёр.
 Алли, Юсуф (род. 1960) — нигерийский легкоатлет.
 Ндри, Алли — кот-д’ивуарский футболист.
Топоним
 Алли — коммуна во Франции, департамент Верхняя Луара.
 Алли — коммуна во Франции, департамент Канталь.

См. также 
 Алли-Вад (1895—1967) — артистический псевдоним Александра Алексеевича Вадимова-Маркелова.
 Али (значения)